Cette page présente le récit de la saison 2010-2011 du Club athlétique de Saint-Étienne Loire sud rugby  en Pro D2. C'est la toute première fois que l'équipe stéphanoise atteint l'antichambre de l'élite française. Les Stéphanois sont promus de Fédérale 1 en ayant terminé deuxièmes du championnat 2009-2010. Après une quatrième place laborieuse en première phase, les rouges et blanc montent en puissance en finissant deuxième de leur poule durant le trophée Jean-Prat. Ils éliminent Nice en huitième de finale Chalon-sur-Saône en quart et Bourg-en-Bresse en demi, avec un match aller au stade Geoffroy-Guichard devant  qui avait engendré à l'époque la plus grosse affluence de l'histoire pour un match de Fédérale ou Pro D2 confondus (record depuis battu par un match du Lou à Gerland). En finale de Fédérale 1, le CASE s'incline 16 à 3 contre Carcassonne, mais l'ascension était déjà acquise.

L'intersaison

Recrutement

La saison de Pro D2 

La municipalité a autorisé les rugbymen stéphanois à utiliser plusieurs fois le Stade Geoffroy-Guichard, habituellement dévolu au football, durant la saison. A priori les derbys contre Oyonnax, Grenoble et le Lyon OU devraient notamment s'y dérouler.

Résultats et statistiques

Classement 

(*) Le Pays d'Aix rugby club, sportivement relégué en Fédérale 1 à l'issue de la saison 2009-10 de Pro D2, est finalement repêché à la suite de la rétrogradation administrative de l'Union sportive montalbanaise.

Notes et références 

2010-2011
Saint-Étienne